Distrikt Anta bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Anta (Acobamba), Distrikt in der Provinz Acobamba (Region Huancavelica)
 Distrikt Anta (Anta), Distrikt in der Provinz Anta (Region Cusco)
 Distrikt Anta (Carhuaz), Distrikt in der Provinz Carhuaz (Region Ancash)